Osoby o nazwisku Darling:
 Ralph Darling – gubernator Nowej Południowej Walii
 Joe Darling – australijski krykiecista, kapitan reprezentacji kraju
 Alistair Darling – angielski polityk
 David Darling – muzyk i kompozytor
 Jay Norwood Darling, animator i conservationist

Inne:
 Darling – jednostka osadnicza w USA
 Darling – rzeka w Australii
 Przylądek Darling – przylądek w Afryce Południowej

Muzyka
 Darling – singel zespołu Eyes Set to Kill
Filmy:
 Darling (film 1965) − brytyjski melodramat z 1965 roku w reżyserii Johna Schlesingera
 Darling (film indyjski 2007) − film z 2007 roku w reżyserii Rama Gopala Varma
 Darling (film szwedzki) − film z 2007 roku w reżyserii Johana Klinga
 Darling (film francuski) − film z 2007 roku w reżyserii Christine Carrière
 Darling (film amerykański 2007) − film z 2007 roku w reżyserii Anthony’ego R. Williamsa
 Darling (film amerykański 2015) − film z 2015 roku w reżyserii Mickeya Keatinga

Informatyka
 Darling (informatyka) − symulator umożliwiający uruchamianie programów dla systemów OS X i Darwin na Linuksie.